Rafael Uribe puede hacer referencia a:

 Rafael Uribe Uribe, militar y político colombiano que fue asesinado en el Capitolio Nacional en 1914.
 Rafael Uribe Ochoa, actor colombiano.
 Rafael Uribe Uribe, localidad 18 de Bogotá.